Karl Francke ist der Name folgender Personen:

* Karl Francke (Mediziner, 1857) (August Karl Francke; 1857–1912), deutscher Mediziner und Stifter 
 Karl Francke (Mediziner, 1859) (1859–1917/1922), deutscher Mediziner und Autor 
 Karl Gottlob Francke (1807–1861), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Karl Ludwig Francke (1734–1806), deutscher Prediger und Lehrer, siehe Karl Ludwig Franke 
 Karl Ludwig Wilhelm Francke (1796–1870), deutscher Pädagoge und Philologe 
 Karl Philipp Francke (1805–1870), deutscher Politiker, MdR

Siehe auch:
 Carl Francke (1843–1931), deutscher Industrieller

 Karl Franke